Thomas Östlund, švedski hokejist, * 9. september 1965, Stockholm, Švedska.

Östlund je v švedski ligi branil za klube AIK IF, Djurgårdens IF in Hammarby IF. S klubom AIK IF je prav s svoji prvi sezoni 1983/84 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka. Branil je tudi v švicarski ligi za kluba HC Fribourg-Gottéron in Lausanne HC.

Za švedsko reprezentanco je nastopil dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 8
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.45
| .818
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 20
| 35
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.87
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 8
| 37
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.15
| .871
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 16
| 37
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.12
| .897
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 7.00
| .854
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 23
| 33
| 0
| 1
| 1
| 14
| 4.19
| .879
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.00
| .902
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 21
| 37
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.68
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 19
| 36
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.40
| .880
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.50
| .848
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 34
| 37
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.59
| .906
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 1
| 4
| 2.07
| .928
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 29
| 35
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.89
| .890
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.56
| .899
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 40
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2.41
| .905
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.46
| .888
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.47
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 33
| 37
| 0
| 1
| 1
| 18
| 2.76
| .901
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.94
| .931
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 35
| 35
| 0
| 2
| 2
| 12
| 3.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 39
| 39
| 0
| 3
| 3
| 4
| 2.79
|
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 3
| 0
| 2.09
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.71
| .816
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 43
| 43
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.66
|
|
| 4
| 4
| 0
| 1
| 2
| 4
| 2.95
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 45
| 45
| 0
| 2
| 2
| 10
| 3.38
|
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 2
| 2
| 4.88
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 33
| 33
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.99
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.05
|
|-
| Lausanne HC
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.05
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 16
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.65
| .890
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Lausanne HC